Slavče bezeichnet

Slavče, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
Slavče, Ortsteil von Vrábče, Okres České Budějovice, Tschechien
Slavče, Ortschaft in der Občina Brda, Slowenien